Беданоков () — фамилия.

 Беданоков, Аскерби Каспотович/Беданоков, Аскерпи Каспотович — учитель, депутат Верховного Совета СССР.
 Беданоков, Байзет Хусенович — заслуженный тренер России.
 Беданоков, Махмуд Алхазович — кавалер Георгиевского креста.
 Беданоков, Заур Байзэтович — дзюдоист, заслуженный мастер спорта России, чемпион Сурдлимпийских игр, мира и России.
 Беданоков, Рамазан Асланович — министр образования и науки Республики Адыгея.
 Беданоков, Рамазан Хусенович — самбист, призер Чемпионата СССР 1987, заслуженный тренер Республики Адыгея.